Plaine (frz. für Ebene) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Plaine, Gemeinde im französischen Département Bas-Rhin
Plaine (Fluss), ein rechter Nebenfluss der Meurthe in Lothringen, Frankreich
La Plaine (Maine-et-Loire), Gemeinde im französischen Département Maine-et-Loire
La Plaine GE, Ortschaft im Kanton Genf, Schweiz
La Plaine (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
Plaine-de-Walsch, Gemeinde im französischen Département Moselle
Plaine-Haute, Gemeinde im französischen Département Côtes-d’Armor
La Plaine-sur-Mer, Gemeinde im französischen Département Loire-Atlantique

Plaine ist auch die Bezeichnung einer Gruppe von Revolutionären im Nationalkonvent während der Französischen Revolution, siehe Marais (Französische Revolution).

Siehe auch:
Plaine de l’Orbe, die französische Bezeichnung der Orbeebene im Kanton Waadt, Schweiz
Plaine-Morte-Gletscher, ein Gletscher in den Berner Alpen, Schweiz
Blaine